Рексал Плэйс () — спортивная арена, расположенная в Эдмонтоне, Альберта, Канада. Являвшаяся домашней ареной для «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ), «Эдмонтон Раш» (Национальная Лига Лакросса), «Эдмонтон Ойл Кингз» (Западная Хоккейная Лига).

История 

«Рексал Плейс» был открыт 10 ноября 1974 года и назывался «Нортлендс Колезей» и служил домашней ареной для хоккейной команды «Ойлерс» Всемирной хоккейной ассоциации. В 1994 году он был переименован в «Эдмонтон Колизей», а в 1998 в «Скайрич-центр». Во время сезона НХЛ 2003/04 права на название были выкуплены медицинской компанией Rexall.

В 1978 году арена принимала Игры Содружества, а в 1983 году часть Универсиады — Всемирные университетские игры. В 2004 году на арене проходило ППВ шоу WWE Бэклаш.

6 апреля 2016 года «Эдмонтон Ойлерз» провёл свой последний домашний матч на арене «Рексалл Плэйс».

Вместительность 

Официальная вместительность стадиона составляет 16 839 человек, что немного меньше чем до сезона НХЛ 2001/02. Когда открыли арену, её вместительность составляла 15 200 человек, но когда «Ойлерз» попали в НХЛ, были добавлены дополнительные сидения и вместительность составила 17 503 в 1984 году. В 1994 году арена была немного перестроена, добавлено 52 люксовых места, а общая вместительность немного сократилась. В 2001 году было добавлено 15 новых сидений.

Примечания

Ссылки 
 Rexall Place официальный сайт
 Discussion of hockey ice quality
 Edmonton Fans singing the Canadian anthem
 Rexall Place at Hockeyarenas.net

Спортивные сооружения Эдмонтона